Nattens vargar kan avse:
Nattens vargar (film, 1919) – originaltitel The Wolves of the Night, regisserad av J. Gordon Edwards
Nattens vargar (film, 1940) – originaltitel Johnny Apollo, regisserad av Henry Hathaway
Nattens vargar (film, 1950) – originaltitel Where the Sidewalk Ends, regisserad av Otto Preminger
Nattens vargar (film, 1960) – originaltitel Murder, Inc., regisserad av Burt Balaban, Stuart Rosenberg